Het Nederlands kampioenschap dammen van 1946 telde 12 deelnemers. Zowel Reinier Cornelis Keller als Piet Roozenburg behaalde 16 punten, maar doordat Cees Keller meer SB-punten had dan Piet Roozenburg ging de Nederlandse titel naar hem.

Resultaten

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1946